Wange steht für:
 Wange, Teile des Gesichts
 Seitenteil einer Treppe, siehe Wangentreppe
 Seitenteil eines Tischs, siehe Wangentisch
 Seitenteil eines Sitzmöbels, siehe Gestühlwange
 Seitenteil eines Möbelstücks, Musikinstruments und anderem, siehe Zarge
 Bestandteil eines Gewölbes, siehe Gewölbe#Bestandteile eines Gewölbes
 Wange, Fluss in Sierra Leone, siehe Waanje

Wange ist der Familienname von:
 Karl-Heinz Wange (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Udo-Dieter Wange (1928–2005), deutscher Politiker (SED)

Siehe auch:
 Mordwange (mittelalterlicher Gedenkstein, Sühnestein)
 Wangen
 Hwange